Karl Gallwitz ist der Name folgender Personen:

* Karl Gallwitz (Ministerialdirektor) (1882–1945), deutscher Baubeamter
 Karl Gallwitz (Landtechniker) (1895–1984), deutscher Jagdflieger, Landtechniker und Hochschullehrer